Појам Воглајна може се односити на:

 Воглајна (Шентјур), насељено место у општини Шентјур, Република Словенија
 Воглајна (река), притока реке Савиље у Републици Словенији